Ickler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Ickler (1945–1963), Todesopfer an der innerdeutschen Grenze
 Gustav Ickler (1870–1951), deutscher Schlosser, Gewerkschaftsvorsitzender und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Theodor Ickler (* 1944), deutscher Germanist